Streitau ist der Ortsname von

 Streitau (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Streitau (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern